Amphibolie (von altgriechisch für „Doppelsinn, Mehrdeutigkeit“) steht für:
 eine uneindeutige grammatische Konstruktion als Grundlage eines Fehlschlusses, siehe Trugschluss der Amphibolie
 in der Philosophie Immanuel Kants die Zweideutigkeit eines Begriffs, siehe Transzendentale Analytik #Anhang: Amphibolie der Reflexionsbegriffe

Siehe auch:
 Mehrdeutigkeit (Ambiguität)
 Amphibole (Gruppe von Silikaten)
 Amphibolit (Gestein)
 Amphibolia (Pflanzengattung)
 Amphibola (Schneckentiere)